Ryan Anderson (ciclista) (Spruce Grove, 1987), ciclista canadenc
 Ryan Anderson (jugador de basquetbol) (Sacramento, 1988), jugador de basquetbol estatunidenc